In 2009 werd het 104de seizoen gespeeld van de Primera División, de hoogste voetbalklasse van Paraguay. Het seizoen werd opgesplitst in een Torneo Apertura (14 februari – 5 juli) en een Torneo Clausura (25 juli – 13 december). De beide kampioenen van dit seizoen, Cerro Porteño (Apertura) en Nacional (Clausura), plaatsten zich rechtstreeks voor de tweede ronde van de Copa Libertadores 2010.

Torneo Apertura

Uitslagen

Eindstand

Topscorers
In onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.

Degradatie
Welke twee clubs aan het einde van het seizoen degraderen naar de División Intermedia werd bepaald aan de hand van het aantal behaalde punten per wedstrijd in de laatste drie seizoenen. Op basis daarvan viel het doek voor Club 2 de Mayo en was Club 12 de Octubre veroordeeld tot het spelen van een play-off promotie/degradatie tegen Sport Colombia, de nummer twee van de División Intermedia.

Play-offs

Promotie/degradatie

Sport Colombia promoveert naar de Primera División, Club 12 de Octubre degradeert naar de División Intermedia

Zie ook
Paraguayaans voetbalelftal in 2009

2009
Primera División